Baybars o Baybars al-Bunduqdārī (circa 1223- †1277), quarto Sultano mamelucco della Dinastia Bahri di Egitto dal 1260 al 1277.
 al-Muẓaffar Rukn al-Dīn Baybars al-Jāshangīr (? – † 1310) (Baybars II), sultano mamelucco della dinastia Bahri di Egitto nel 1309
 Baybars al-Mansûrî (? -† 1325) comandante militare e storico mamelucco, governatore di Al-Karak durante il regno di Al-Mansûr Sayf ad-Dîn Qala'ûn al-Alfi

Pagine correlate 
Dinastia Bahri
Bahriyya